Boom Boom (Emmy), lied uit 2011, Armeense inzending voor het Songfestival.
 Boom Boom (John Lee Hooker), lied uit 1961.
 Boom Boom (Mabel), lied uit 1978, Deense inzending voor het Songfestival.
 Boom Boom (RedOne), lied uit 2011.
 Boom Boom (Mario), personage uit de Mario-videospellen.

Zie ook 
 Boom, Boom, Boom, Boom!!, single van de Nederlandse popgroep Vengaboys.